Pauwels kan som auktorsförkortning betyda:

 Olivier S.G. Pauwels
 Jan Lodewijk Haibrecht Pauwels

Robotskapade auktorsförkortningar